Адмир Аджем — боснійський футболіст
 Юрій Аджем — радянський футболіст